Hucisko ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Hucisko (Stryszawa) im Powiat Suski
 Hucisko (Gdów), Ort in der Gmina Gdów, Powiat Wielicki
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Hucisko (Boronów) (Althütten), Ort in der Gmina Boronów, Powiat Lubliniecki
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Hucisko (Stąporków), Ort in der Gmina Stąporków, Powiat Konecki

Siehe auch: 
 Huciska, Hucisko Jawornickie